bleke stofuil
 egale stofuil
 gewone stofuil
 grauwe stofuil
 grijze stofuil
 kadeni-stofuil
 morpheusstofuil
 vale stofuil
 zandstofuil
 zuidelijke stofuil